Bykowscy herbu Chorągwie – polski ród szlachecki
 Bykowscy herbu Gryf – polski ród szlachecki